Hagiografies:
 Sant Nazari de Cuixà (Marca Hispànica?, segle VIII / IX - Sant Miquel de Cuixà, segle VIII / IX), monjo benedictí
 Sant Nazari de Capris (Elpidium, c. 475 - Capodistria, c. 556), bisbe de Koper, venerat com a sant
 Sant Nazari de Milà (Roma,? - Milà, 301 o 303), martir cristià
 Toponímia:
 Entitats de població:
 Sant Nazari de Rosselló antigament Sant Nazari de Solsà, municipi del Rosselló.
Sant Nazari (Aude), municipi francès al departament de l'Aude.
 Orografia:
 Serrat de Sant Nazari, serra d'Oristà a la comarca d'Osona.
 Miscel·lània:
 Sant Nazari de Vilalta, capella de la masia de Vilalta (Moià, Bages).
 Sant Nazari de Barbadell, església del municipi rossellonès de Bulaternera
 Sant Nazari de Solsà (església), església del municipi de Sant Nazari de Rosselló